Ryback ist der Familienname folgender Personen:

 Issachar Ber Ryback (1897–1935), ukrainischer Maler
 Timothy W. Ryback (* 1954), US-amerikanischer Historiker 

Ryback ist der Ringname folgender Personen:
 Ryback (Wrestler) (bürgerlich Ryan Reeves; * 1981), US-amerikanischer Wrestler

Siehe auch:
 Rybak